Artem Rebrov – calciatore russo
 Oleg Rebrov – ex pentatleta kazako
 Serhij Rebrov – allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino